Église Saint-Isidore, église située à Saint-Isidore au Nouveau-Brunswick
 Église Saint-Isidore, église située à Saint-Isidore au Québec, Canada)
 Église Saint-Isidore de Chicoutimi, église située à Saguenay au Québec, (Canada)
 Église collégiale Saint-Isidore de Madrid
 Église Saint-Isidore de Séville
 Église Saint-Isidore de Saint-Pétersbourg
 Église Sant'Isidoro a Capo le Case, à Rome
 Église Saint-Isidore de Nice